El nombre de Rodolfo González puede referirse a:

 Rodolfo González Aránguiz, futbolista chileno;
 Rodolfo González Guevara, político mexicano;
 Rodolfo González Pacheco, escritor y periodista argentino;
 Rodolfo González Rissotto, profesor de historia y político uruguayo;
 Rodolfo González García, político colombiano;
 Rodolfo González, piloto de automovilismo venezolano;
 Rodolfo González, preso y piloto civil de aviación venezolano, conocido como "El Aviador";
 Rodolfo González, músico.
 Rodolfo González, político paraguayo, exministro de Hacienda (1928).
 Rodolfo González Friedmann, cantante y conductor de radio paraguayo.